Nymphenburg steht für
 Schloss Nymphenburg, Schloss im Stadtgebiet von München
 Schlosspark Nymphenburg, Park im Westen Münchens
 Botanischer Garten München-Nymphenburg
 Neuhausen-Nymphenburg, Stadtbezirk um Schloss und Park
 Porzellanmanufaktur Nymphenburg mit Markennamen
 Sektkellerei Nymphenburg GmbH, (ggr. 1955), mit Sitz in Haar (bei München)